Mi2, Mi-2, Mi 2, Mi2 peut faire référence à :
 Mille carré, une unité de surface ;
 , un groupe de rock slovène ;
 , une console de jeu portable ;
 Mil Mi-2, un hélicoptère de transport léger russe ;
 Mission impossible 2, un film tourné en 2000 ;
 MI2, la section  du renseignement militaire britannique ;
  ;
 Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, un jeu sur ordinateur sorti en 1991 ;
 Mi 2 un smartphone de la marque chinoise Xiaomi Tech ;
 Mi2, une note de musique.